Ullersdorf ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Ullersdorf (Jamlitz), Ortsteil von Jamlitz, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Ullersdorf (Radeberg), Ortsteil von Radeberg, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Ullersdorf (Sayda), Ortsteil von Sayda, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Ullersdorf (Waldhufen), Ortsteil von Waldhufen, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Ullersdorf (Wüstung), eine Wüstung bei Ansprung im Erzgebirgskreis, Sachsen

in Polen:
 Ullersdorf, polnisch Ołdrzychowice Kłodzkie, Ortschaft der Gemeinde Kłodzko
 Ullersdorf, im Dreißigjährigen Krieg untergeganges Dorf in Schlesien, an dessen Stelle später die Ortschaft Radosno (Freudenburg) entstand
 Ullersdorf, polnisch Ulanowice (Otmuchów), Ortschaft der Gemeinde Otmuchów in Oberschlesien
 Ullersdorf, polnisch Ulanowice (Lubawka), Ortschaft der Gemeinde Lubawka in Niederschlesien
 Ullersdorf am Queis, polnisch Ołdrzychów, Ortschaft der Gemeinde Nowogrodziec
 Ullersdorf, polnisch Modlęcin (Strzegom), Ortschaft in der Gemeinde Strzegom
 Boberullersdorf, polnische Wrzeszczyn, Ortschaft der Gemeinde Jeżów Sudecki
 Gräflich Ullersdorf, polnisch Orłowice, Ortschaft der Gemeinde Mirsk, Niederschlesien
 Oberullersdorf, Ortschaft der Gemeinde Reichenau in Sachsen (Bogatynia), polnisch Kopaczów
 Nieder Ullersdorf, polnisch Mirostowice Dolne (Woiwodschaft Lebus), Ortschaft in der Niederlausitz, bekannt durch die Keramikfabrik Ullersdorfer Werke AG
 Ober Ullersdorf, polnisch Mirostowice Górne (Woiwodschaft Lebus), Ortschaft in der Niederlausitz

in Tschechien:
 Ullersdorf, tschechisch Oldřiš, Gemeinde im Okres Svitavy
 Ullersdorf, auch Böhmisch Ullersdorf, tschechisch Oldřichov na Hranicích, Ortsteil von Hrádek nad Nisou, Nordböhmen
 Ullersdorf, tschechisch Oldřichov (Jeníkov), Ortsteil von Jeníkov u Duchcova, Okres Teplice
 Ullersdorf, tschechisch Oldříš, Wüstung auf dem Gebiet von Moldava, Okres Teplice
 Buschullersdorf, tschechisch Oldřichov v Hájích, Gemeinde in Nordböhmen
 Groß-Ullersdorf, tschechisch Velké Losiny, Gemeinde in Nordmähren
 Neu-Ullersdorf, tschechisch Nové Losiny, Ortsteil von Jindřichov
 Nieder-Ullersdorf, tschechisch Dolní Oldřiš, Ortsteil von Bulovka, Nordböhmen
 Niederullersdorf, tschechisch Dolní Boříkovice, Ortsteil von Králíky
 Oberullersdorf, tschechisch Horní Boříkovice, Ortsteil von Králíky